Nick Holden (né le  à Saint Albert, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière en 2004 avec les Kodiaks de Camrose dans la Ligue de hockey junior de l'Alberta.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2004-2005 || Kodiaks de Camrose || LHJA ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Crusaders de Sherwood Park || LHJA ||57 ||7 ||23 ||30 ||46 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007 || Bruins de Chilliwack || LHOu ||67 ||8 ||23 ||31 ||62 ||5 ||1 ||1 ||2 ||6
|-
|2007-2008 || Bruins de Chilliwack || LHOu ||70 ||22 ||38 ||60 ||54 ||4 ||1 ||3 ||4 ||0
|-
|2007-2008 || Crunch de Syracuse || LAH || 1 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Crunch de Syracuse || LAH ||61 ||4 ||18 ||22 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2009-2010 || Crunch de Syracuse || LAH ||68 ||6 ||17 ||23 ||52 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 || Falcons de Springfield || LAH || 67|| 4|| 21|| 25|| 63|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Falcons de Springfield || LAH || 25|| 3|| 6|| 9|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Falcons de Springfield || LAH || 73|| 9|| 30|| 39|| 58|| 8|| 0|| 3|| 3|| 6
|-
|2013-2014 || Avalanche du Colorado || LNH || 54||10 || 15|| 25|| 22|| 7|| 3|| 1|| 4|| 8
|-
|2014-2015 || Avalanche du Colorado || LNH || 78 || 5 || 9 || 14 || 28 || - || - || - || - || -
|-
|2015-2016 || Avalanche du Colorado || LNH || 82 || 6 || 16 || 22 || 24 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Rangers de New York || LNH || 80 || 11 || 23 || 34 || 35 || 11 || 2 || 2 || 4 || 4
|-
| 2017-2018 || Rangers de New York || LNH || 55 || 3 || 9 || 12 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Bruins de Boston || LNH || 18 || 1 || 4 || 5 || 0 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2018-2019 || Golden Knights de Vegas || LNH || 61 || 3 || 12 || 15 || 14 || 1 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2019-2020 || Golden Knights de Vegas  || LNH || 61 || 6 || 8 || 14 || 13 || 19 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2020-2021 || Golden Knights de Vegas || LNH || 17 || 0 || 2 || 2 || 2 || 15 || 2 || 5 || 7 || 0
|-
| 2021-2022 || Sénateurs d'Ottawa || LNH ||  || 

| 513 || 45 || 98 || 143 || 152 || 55 || 7 || 10 || 17 || 18

Notes et références 

Naissance en mai 1987
Naissance à Saint Albert (Alberta)
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Bruins de Chilliwack
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Golden Knights de Vegas
Joueur des Sénateurs d'Ottawa